Teng kan bland annat syfta på:
Teng, Wuzhou
Teresa Teng
Teng Haibin
Teng (auktor), flera personer